Wooton ist der Nachname folgender Person:
 Elmer Otis Wooton (1865–1945), US-amerikanischer Botaniker
 Ernest Wooton (* 1941), Abgeordneter im Repräsentantenhaus von Louisiana 

Wooton bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Wooton (Isle of Wight), ein Ort auf Isle of Wight, England

siehe auch:
 Wootton Rivers, Siedlung in Wiltshire, England